Найвідвідуваніші вебсайти об’єднує те, що це динамічні вебсайти. Їх розробка зазвичай включає кодування на стороні сервера, кодування на стороні клієнта та технології баз даних . Проте мови програмування, які використовуються для створення схожого динамічного вебконтенту, значно відрізняються від сайту до сайту.

* дані про мови програмування базуються на:
 HTTP Header information
 Request for file types
 Citations from reliable sources

Див. також 

 Comparison of programming languages
 List of programming languages
 TIOBE index
 Hello World

Посилання

Зовнішні посилання
 
 
 
 
 
 
 

Веброзробка
Порівняння програмного забезпечення